Voici la liste des planètes mineures numérotées de 436001 à 437000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 436001 à 437000

436001-436100

436101-436200

436201-436300

436301-436400

436401-436500

436501-436600

436601-436700

436701-436800

436801-436900

436901-437000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000